

Nom de personnes 
Els est un prénom néerlandais.
 

 Ernie Els, golfeur sud-africain.

Sigle 
ELS ou eLS peut désigner :
 Employé(e) Libre-Service, personne qui font la mise en rayon dans les magasins.
 Ensemble de Lancement Soyouz, au Centre spatial guyanais ;
 état limite en service, en résistance des matériaux ;
 , ouvrage de référence en sciences de la vie.

Code 
ELS peut désigner :
 .